Phantasmagoria - uma série de acontecimentos envolvendos mudanças drásticas de intensidade de luzes e cores; e também muitas vezes interpretado como um estado abstrato onde o real e o imaginário se misturam. 
Ou ainda:
Phantasmagoria (jogo eletrônico)
Phantasmagoria (banda) - uma banda japonesa de Rock Visual
Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll - um filme de fantasia
Ecnomiohyla phantasmagoria - uma espécie de anfíbio da família Hylidae
Phantasmagoria (canal do YouTube) - Canal brasileiro que produz filmes curta metragem de terror e suspense.
Desambiguação